Symfonie in F (Bax)
 Symfonie in F (Holst)